Embassy World Snooker Championship 2002 (Mistrzostwa świata w snookerze) odbyły się w dniach 20 kwietnia – 6 maja 2002 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Anglik Peter Ebdon, pokonując w finale Szkota Stephena Hendry'ego 18−17.

Nagrody 

 Łączna kwota nagród: £1 594 170

Wydarzenia związane z turniejem 
 Stuart Bingham w meczu pierwszej rundy powziął atak na breaka maksymalnego. Spudłował jednak na przedostatniej bili (różowej) wbijając 134 punkty.
 Stephen Hendry po raz dziewiąty wystąpił w finale Mistrzostw świata w snookerze. Poprzedni rekord należał do Steve'a Davisa, który do finału doszedł osiem razy.
 John Williams po raz dziesiąty i ostatni sędziował finał snookerowych Mistrzostw świata. Finałowy pojedynek był również ostatnim w jego sędziowskiej karierze.
 Podczas Mistrzostw świata w snookerze 2002 zostało wbitych 68 breaków stupunktowych. Ten rekord został pobity w 2009 roku.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe turnieju 
  Matthew Stevens: 145, 135, 113, 105, 105, 105, 101
  Stephen Hendry: 141, 134, 132, 130, 126, 126, 125, 124, 122, 116, 113, 113, 111, 108, 104, 100
  Peter Ebdon: 138, 134, 127, 111, 108, 103, 102, 101, 100, 100
  John Higgins: 136, 124, 116, 112, 109, 107, 105, 101
  Stephen Lee: 136, 119
  Dave Harold: 135, 101
  Alan McManus: 134
  Joe Perry: 134, 109, 100
  Stuart Bingham: 134, 109
  Ronnie O’Sullivan: 132, 129, 115, 115, 113, 110, 110, 102
  Ken Doherty: 120, 117, 106, 105
  Anthony Hamilton: 109, 106
  Drew Henry: 107
  Michael Judge: 102
  Paul Hunter: 101

Bibliografia 
 Wyniki w BBC
 

Mistrzostwa świata w snookerze
2002 w sporcie
2002 w Wielkiej Brytanii